Jenei Dezső (1919–2004) gépészmérnök, szakíró, fordító, szótárszerkesztő
Jenei Dezső (1960) romániai magyar gyorskorcsolyázó, olimpikon